Adynomosaurus arcanus es la única especie conocida del género extinto Adynomosaurus de dinosaurio hadrosáurido lambeosaurino que vivió a finales del periodo Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años, durante el Maastrichtiense, en lo que hoy es Europa. Sus  restos fueron encontrados en Cataluña, España. La especie tipo y única conocida es A. arcanus. El nombre genérico que significa, "lagarto de hombro débil" en referencia al omóplato no expandido. El epíteto específico, que puede traducirse como "secreto" u "oculto", alude a los hallazgos evasivos de elementos esqueléticos taxonómicamente informativos de este y otros hadrosáuridos en la Cuenca sur-central de los Pirineos. Se basa en MCD 7125, alojado en el Museu de la Conca Dellà, Isona, Lérida, España, una escápula derecha. Este hueso fue uno de un grupo de 34 huesos recuperados del sitio de descubrimiento. Los otros huesos también se han asignado a Adynomosaurus arcanus incluyen vértebras del cuello, el sacro y la cola, un elemento esternal, parte de la pelvis y partes de las extremidades anteriores y posteriores. El sitio de descubrimiento, la localidad de la Costa de les Solanes, se encuentra en las rocas de la Formación de Conques de finales del Maastrichtiano  inferior.

Referencias

Lambeosaurinae
Dinosaurios de Europa
Dinosaurios del Cretácico